Монако — многозначный термин. Может означать:
 Монако — государство в Европе
 «Монако» — футбольный клуб из Монако, выступающий в чемпионате Франции.

Топоним 
 Монако — столица государства Монако.
  — пригород Нельсона в Новой Зеландии.

Фамилия 
 Монако, Елизавета (род. 1996) — российская футболистка.
 Монако, Келли (род. 1976) — американская актриса и фотомодель.
 Монако, Луис (род. 1968) — американский боксёр-профессионал, джорнимен, выступавший в тяжёлой весовой категории.
 Монако, Хуан (род. 1984) — аргентинский теннисист.
 Часть фамилии:
 Дель Монако, Марио (1915—1982) — итальянский певец.

См. также 
 Monachus